Компенсация може да се отнася до:

 Финансова компенсация
 Компенсация (психология)
 Компенсация (шах)